Tubeuf ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Tubeuf (1870–1950), Offizier
 Carl von Tubeuf (1862–1941), deutscher Forstwissenschaftler und Pflanzenpathologe